Pisístrat d'Atenes, tirà d'Atenes.
 Pisístrat d'Orcomen, rei d'Orcomen al segle V aC.
 Pisístrat de Beòcia, home d'estat tebà.
 Pisístrat de Cízic, polític i militar de Cízic
 Pisístrat (fill de Nèstor)